Troels Møller har flere betydninger:

 Troels Møller Pedersen, en skuespiller og lydbogsindlæser.
 Troels Møller (trommeslager), en trommeslager i Warm Guns.